Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as Hungarian Ladies Open páros mérkőzéseit.

A címvédő a tajvani Hszie Su-vej és a grúz Okszana Kalasnikova párosa volt, akik közül Hszie Su-vej ebben az évben Dubajban indult, Kalasnikova párja idén Natyela Dzalamidze volt, ők 3. kiemeltként indulhattak, de csak a negyeddöntőig jutottak.

A magyarok közül a párosban világranglista 5. helyén álló Babos Tímea ebben az évben ezen a versenyen párosban nem indult el. Stollár Fanny a spanyol Georgina García Pérez, míg Jani Réka Luca a belga Ysaline Bonaventure párjaként indulhatott. Utóbbiak a negyeddöntőben az első kiemelt párostól szenvedtek vereséget. Szabadkártyával kapott indulási lehetőséget Gálfi Dalma Udvardy Pannával és Bukta Ágnes Bondár Annával. Előbbiek a Jani–Bonaventure, utóbbiak a Stollár–Pérez párostól kaptak ki az első fordulóban.

A tornagyőzelmet Stollár Fanny és Georgina García Pérez szerezte meg, miután a döntőben 4–6, 6–4, [10–3]-ra legyőzték az első kiemelt Kirsten Flipkens–Johanna Larsson belga-svéd kettőst. Ezzel Stollár Fanny első WTA páros tornagyőzelmét szerezte.

Kiemeltek
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (döntő)
  Anna Smith /  Renata Voráčová (első kör)
  Natyela Dzalamidze /  Okszana Kalasnikova (negyeddöntő)
  Lesley Kerkhove /  Lidzija Marozava (negyeddöntő)

Főtábla

Sorsolás

Jegyzetek

Források 
A sorsolási tábla
Hivatalos weboldal

HP